Иоганн Георг Тромлиц (; 8 ноября 1725, Райнсдорф (Тюрингия) — 4 февраля 1805, ) — немецкий флейтист, композитор и конструктор музыкальных инструментов.

Биография 
Окончил факультет права Лейпцигского университета. О музыкальном образовании Тромлица ничего не известно, однако в 1754 г. он занял место первой флейты в лейпцигском оркестре «Große Konzert», предшественнике Оркестра Гевандхауза. После того, как оркестр был распущен из-за Семилетней войны, Тромлиц гастролировал как солист, в том числе в Санкт-Петербурге. После 1776 г. отказался от публичных выступлений, сосредоточившись на создании методических сочинений.

Среди музыкальных произведений Тромлица, помимо различных сочинений для флейты, «Одиннадцать песен на стихи Шиллера и Хёльти» (1796).

Правнуками Тромлица были композитор Вольдемар Баргиль и пианистка Клара Шуман.

Литература 
 Качмарчик В. П.  «Немецкое флейтовое искусство XVIII—XIX вв.» —  Донецк, 2008 ISBN 978-966-7271-44-2
 Качмарчик В.П.  Особенности конструкций флейт  И.Г.Тромлица // Вестник РАМ : науч. журнал Российской Академии музыки им. Гнесиных, 2008. – № 2. –  С. 5–14.
 Качмарчик В.П. И.Г. Тромлиц – реформатор флейты барокко // Музыкальные инструменты. – М.,  2008. — № 19 (Осень). – С. 26–29.
 Качмарчик В.П. И. Г. Тромлиц  и  немецкая флейтовая педагогика второй половины  XVIII ст. // Оркестр. —  М., 2008. — № 2 (11). —  С. 10—15.

Примечания

Ссылки 
 Биография и труды Тромлица на сайте «История флейты» 
 И.Г.Тромлиц. "The virtuoso flute player", 1791 - читать на GoogleBooks 
 И.Г.Тромлиц. "The keyed flute" - читать на GoogleBooks 

Флейтисты Германии
Композиторы Германии
Выпускники Лейпцигского университета